«Sing Me to Sleep» — песня норвежского диджея и продюсера Алана Уокера, записанная с участием норвежской певицы Изелин Солхейм. Сингл был выпущен в формате цифровой дистрибуции 3 июня 2016. Некоторые музыкальные критики отметили схожесть этой песни с предшествующей песней Уокера «Faded».

Песня занимала первые места в хит-парадах Норвегии, Белоруссии и Кореи, а также получила бриллиантовую сертификацию в Польше. По состоянию на май 2019 клип на YouTube просмотрен более 526 миллионов раз.

Музыкальное видео 
Видеоклип на песню «Sing Me to Sleep» был опубликован на YouTube-канале 2 июня 2016. Клип был снят в Гонконге. В центре сюжета показан человек как из песни «Faded», а также женщина и мужчина, бегущие по Гонконгу. Во время действия клипа фильтры камеры переходят в тепловой режим, некоторые дома и люди иногда сжимаются с точки зрения зрителя. В конце трое людей встречаются на складе, на котором они собирают какую-то машину. Эта машина начинает проецировать синие лучи по всему Гонконгу, после видео заканчивается.

Список песен

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

История выпусков

Примечания

Ссылки 

 

Синглы 2016 года
Песни Алана Уокера